Indiana University of Pennsylvania,  la più grande delle università statali della Pennsylvania
 Industrial Union Party
 International Universities Press, casa editrice statunitense
 Intrinsically unstructured protein – proteine intrinsecamente disordinate
 Irish Unionist Party, nome alternativo per il partito Alleanza Unionista Irlandese